Всеобщие выборы прошли в Мексике 1 июля 2018 года. Были избраны президент, 500 депутатов Конгресса и 128 членов Сената.

Действующий президент Энрике Пенья Ньето не может баллотироваться на второй срок в соответствии с Конституцией Мексики.

Избирательная система 
Президент избирается простым большинством голосов в одном туре. Одновременно с выборами президента можно отметить до 3 партий из коалиции поддерживающей президента.

500 депутатов Конгресса избираются по двум методам: 300 избираются в одномандатных избирательных округах относительным большинством голосов, а остальные 200 — в едином общенациональном избирательном округе по пропорциональной системе. Ни одна из партий не может получить более 300 мандатов в Конгрессе.

128 членов Сената избираются следующим образом: 96 — по 3 в 32 штатах Мексики, а остальные 32 в едином общенациональном избирательном округе по пропорциональной системе. В каждом штате два места получает партия, получившая наибольшее число голосов, а третий мандат отходит партии, занявшей в данном штате второе место.

Кандидаты в президенты 
Ни одна из политических партий официально не выдвинула своего кандидата в президенты на выборы 2018 года.

Коалиция CIM (ИРП, ЗЭП и Новый альянс) 
Кандидатом от правящей коалиции CIM съездом её делегатов 18 февраля 2018 года был выдвинут Хосе Антонио Мид.

Коалиция «За Мексику на фронт» (ПНД, ПДР и Гражданское движение) 
Левоцентристские партии Партия демократической революции и Гражданское движение, которые дважды номинировали Андреса Мануэля Лопеса Обрадора на выборах 2006 и 2012 годов, а также правоцентристская Партия национального действия, организовали альянс для предстоящих выборов для победы над правящей Институционно-революционной партией.

5 сентября коалиция была официально зарегистрирована. 8 декабря она получила название «За Мексику на фронт». На следующий день 9 декабря, глава Партии национального действия Рикардо Анайя Кортес покинул свой пост и выразил намерение быть кандидатом в президенты от коалиции.

6 декабря Маргарита Савала, жена бывшего президента от ПНД Фелипе Кальдерона, подала заявление о выходе из Партии национального действия, членом которой она состояла в течение 33 лет, и 12 декабря была зарегистрирована независимым кандидатом в президенты.

Коалиция «Вместе мы будем творить историю» (ДНВ, ПТ и ПСР) 
12 декабря 2017 года Андрес Мануэль Лопес Обрадор был зарегистрирован в качестве предполагаемого кандидата в президенты от коалиции и ушёл в отставку с поста главы Движения национального возрождения (МОРЕНА).

Прочие 
 28 мая 2017 года Национальный индейский конгресс Мексики поддержал кандидатуру самовыдвиженки 56-летней Марии де Хесус Патрисио Мартинес, представительницы народа науа из Халиско, беспартийной, матери троих детей. Она стала первой индейской женщиной, баллотирующейся в президенты Мексики, а также первым кандидатом, которого поддерживает Сапатистская армия национального освобождения. Не включена в бюллетень.
 Хайме Рикардо Кальдерон.

Полемика

Предупреждения в отношении возможности фальсификации результатов выборов 
В декабре 2017 года, мексиканская газета Regeneracion предупредила о возможности фальсификации результатов выборов, ссылаясь на скандальный закон о внутренней безопасности, который был одобрен Сенатом, предполагаемо, в качестве средства подавления протестов в случае фальсификаций. В статье на сайте агентства Bloomberg также поддерживается вышеуказанное предположение, а также указывается на неоправданные бюджетные средства, потраченные на рекламу действующего президента Энрике Пенья Ньето (который ведёт кампанию вместе с правящей Институционно-революционной партией). В декабре 2017 года газета The New York Times сообщила о том, за время своего президентства Энрике Пенья Ньето потратил около 2 миллиардов долларов на рекламу, что является рекордом среди всех президентов Мексики. Кроме того, в статье упоминается, что 68 % новостных журналистов в Мексике не верят в достаточную свободу слова в стране. В поддержку этого заявления, в частности, упоминается, что репортёр Кармен Аристего был со скандалом уволен после публикации о конфликте интересов, возникшем вокруг дома, принадлежащего президенту.

В 2017 году правящая партия уже столкнулись с серьёзными обвинениями в фальсификации результатов выборов губернатора штата Мехико, где баллотировался двоюродный брат президента Альфредо дель Мазо Маза. Официально он был объявлен победителем, однако в день выборов было множество сообщений о подкупе избирателей, превышеним установленного законом лимита расходов кандидата, а также вбросе голосов за дель Маза на участках. В ноябре 2017 года журнал Proceso опубликовал расследование, в котором указывалось, что во время губернаторских выборов 16 законов штата Мехико были нарушены 619 раз.

Результаты

Президент 

 По партиям поддерживающим кандидатов
 Лопес Обрадор
 Морена-25,186,577
 Партия труда −3,396,805
 Социальная встреча −1,530,101
 Анайя Кортес
 Националисты-9,996,514
 Партия революционной демократии −1,602,715
 Гражданское движение-1,010,891
 Мид Курибренья
 ИРП −7,677,180
 Зелёные −1,051,480
 Альянс- 561,193
 Родригес Кальдерон- 2,961,732

Палата представителей 
 по одномандатным округам
 Морена-Партия труда-социальная встреча −215
 Партия национального движения-партия революционной демократии-Гражданское движение 60
 ИРП-альянс-Зеленые −11
 Морена 8
 Партия национального движения-6

 по многомандатным округам
 ПНД — 0(1) , 5(2), 0(3) , 0(4), 0(5)
 ИРП — 0(1), 1(2) , 0(3) , 0(4), 0(5)
 ПНВ — 1(1), 0(2) , 0(3) , 0(4),7 (5)
 ПНД-ПРИ-ГД — 23(1), 28(2) , 5(3) , 3(4), 3(5)
 ИРП-Зел-ГД — 0(1), 6(2) , 5(3) , 0(4), 3(5)
 ПТ-ПНВ-СИ — 36(1), 22(2) , 50(3) , 53(4), 49(5)

 Фракции Парламента ПНВ-189, ПНД-83, ПТ-61, СИ-56, ИРП-45, ГД-27, ПРД-21, ЭКО-16, НА-2

Сенат 
 по округам -

 Коалиция ПНД 2-Коалиция ПНВ 1: Агуаскальентес, Мехико, Дуранго, Халиско, Керетаро, Сан Луис Потоси, Тамаулипас
 Коалиция ПНВ 2-Коалиция ПНД 1 : Нижняя Калифорния, Нижняя Калифорния Южная, Чиуауа, Гуанахуато, штат Мехико, Мичоакан, Наярит, Пуэбла, Кинтана Роо, Табаско, Тласкала, Веракрус
 Коалиция ПНВ2 -Коалиция ИРП 1: Кампече, Чьяпас, Коауила, Колима, Гереро, Морелос, Оахака, Синалоа, Сонора, Сакатекас
 Партия ПНД 2- Коалиция ИРП 1: Идальго
 Партия ПНД 2- Партия ГД 1-: Нуэво Леон
 Коалиция ИРП 2- Коалиция ПНД 1: Юкатан

 по единому округу
 Коалиция ПНВ- Партия труда- социальное действие-24
 Коалиция ПНД-Партия революционной демократии — Революционное движение −5
 Коалиция ИРП-Зеленые-Гражданское действие-1
 ПНВ-1
 ГД-1

 Фракции парламента ПНВ −58, ПНД-22, ИРП-14, ПРД-9, ПТ-7, ГД-7, СИ-5, ЭКО-5, НА −1

Губернаторские выборы 
На местах создавались альянсы не совпадающие с федеральными.

В Мехико и Веракрусе победили представители Партии национального возрождения.
В Гуанахуато, Чьяпасе, Пуэбле, Юкатане представители Партии национального действия.
В Халиско представитель гражданского движения.
В Морелосе — представитель партии Социального действия.
В Табаско представитель партии Демократической революции.

Примечания 

Выборы в Мексике
Мексика
2018 год в Мексике
События 1 июля
Июль 2018 года